

Codici 
 XAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arbinda (Burkina Faso)
 xar – codice ISO 639-3 della lingua karami

Informatica 
 XAR – formato di file di archiviazione

Letteratura 
 Lord Xar – personaggio del Ciclo di Death Gate